Het ATP-toernooi van Halle 2019 (met de officiële naam Noventi Open) werd van 17 tot en met 23 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry-Weber-Stadion.

Het toernooi van 2019 trok 115.550 toeschouwers, evenveel als de editie van 2018. Het toernooi heeft hiermee de maximale capaciteit bereikt qua toeschouwersaantallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links

Referenties 

Halle
ATP-toernooi van Halle